Брето () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Брето () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре